La pyroplastie est une nouvelle tendance artistique qui fusionne les arts du feu et les arts de l'image pour valoriser l'aspect esthétique de la flamme.

La pyroplastie peut également désigner toute action qui consiste à travailler de la matière avec le feu.

Articles connexes
 Photographie
 Pyrogravure
 Pyrotechnie
 Cracheur de feu
 Sculpture

Mouvement artistique contemporain
Spectacle pyrotechnique